Grop kan avse:

 Grop, Snappertuna – en by i Snappertuna i Ekenäs stad
 Grop, Tenala – en by i Tenala i Ekenäs stad
 Grop – kulspelet grop, se kulspel
 Boplatsgrop – ett arkeologiskt begrepp för en nedgrävning i marken
 Förvaringsgrop – en förvaringsanläggning
 Kokgrop –  en underjordisk ugn eller en grop i marken i vilken eld gjordes
 Fångstgrop – använts för fångst av djur

Se även
Gropen